Sipí kan syfta på:

Colombia 

 Sipí (kommun), Chocó, 
 Sipí (ort), Chocó,